Список історичних населених місць Тернопільської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Примітки 

Тернопільська область
Населені пункти Тернопільської області
Історія Тернопільської області
Культура Тернопільської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів